Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku – do roku 2016 jeden z 5 wydziałów wchodzących w skład Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Siedziba wydziału do 2013 roku znajdowała się przy Placu Fabrycznym 5 na Dolnym Przedmieściu, od roku 2013 siedziba Wydziału zlokalizowana jest w budynku C, w kampusie ATH na bielskich Błoniach, przy ul. Willowej 2. W 2016 roku nastąpiła zmiana nazwy na Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

Władze w kadencji 2016–2020 

Dziekan: dr hab. inż. Janusz Juraszek
Prodziekan ds. nauki: dr hab. inż. Klaudiusz Grubel
Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Monika Rom
Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Lucyna Przywara

Władze w kadencji 2012–2016 
 Dziekan: dr hab. Jarosław Janicki
 Prodziekan ds. nauki: dr hab. Stanisław Rabiej
 Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Anna Pielesz
 Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Lucyna Przywara

Władze w kadencji 2008–2012 
 Dziekan: dr hab. Jan Żarnowiec
 Prodziekan ds. nauki: dr hab. Stanisław Rabiej
 Prodziekan ds. studiów dziennych: dr Czesław Ślusarczyk
 Prodziekan ds. studiów zaocznych: dr hab. inż. Henryk Kasza

 Rada Wydziału

Kierunki i specjalizacje 
 Budownictwo
 Inżynieria materiałowa
 Inżynieria środowiska
 Ochrona środowiska

Struktura organizacyjna 
W skład Wydziału wchodzą 3 instytuty:
 Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
 Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
 Instytut Budownictwa

Absolwenci
 Arkadiusz Sobecki

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Nauk o Materiałach i Środowisku